Erik Lyche Solheim (ur. 26 sierpnia 1986) – norweski skoczek narciarski, zawodnik klubu Fossum IF. Medalista mistrzostw kraju.

Na arenie międzynarodowej zadebiutował 13 grudnia 2003 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Jego najlepszym wynikiem w tej randze jest 5. miejsce w Iron Mountain, które zajął 14 lutego 2009.

W lutym 2005 z zespołem rejonu Akershus zdobył mistrzostwo Norwegii w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty E. L. Solheima na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986